Ханский сад (Гянджа)
 Ханский сад (Баку)